Tyrkiet Rundt 2017 var den 53. udgave af landevejscykelløbet Tyrkiet Rundt. Løbet foregik i perioden 10. til 15. oktober 2017. Løbet var en del af UCI World Tour 2017. Den samlede vinder af løbet blev italienske Diego Ulissi fra , foran danske Jesper Hansen fra .

Løbet var oprindelig planlagt til april, men blev i februar flyttet til oktober. Kun fire WorldTour-hold stillede til start.

Ryttere og hold

Danske ryttere 
 Jesper Hansen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI World Tour 2017